Jugra – regione storica dell'Eurasia settentrionale
 Jugra – circondario autonomo della Russia
 Jugra Chanty-Mansijsk – squadra di hockey su ghiaccio russa